«Світ мо́лоді» — український журнал.

 Світ молоді (Вінніпег)
 Світ молоді (Коломия)